Тра́нсфе́р (також трансферт; від  — переносити, переміщати) — операція перенесення осіб, предметів, цінностей, документів тощо (залежно від контексту) від одного власника або споживача до іншого. В українській мові поняття застосовується у туристичній, банківській, інноваційно-економічній, спортивній, правовій, психологічній та інших сферах.

Транскрипції 
Термін використовується у різних транскрипціях:
 у франкомовній (трансферт, з літерою «т» на кінці) — застосовується у професійній лексиці банківських працівників;
 у англомовній (трансфер, без літери «т» на кінці) — застосовується у науковій сфері та бізнесі (трансфер технологій, норм тощо).

Трансфе́ри:
 Перехід населення будь-якої території з одного громадянства в інше в зв'язку з передачею території, на якій вона проживає, однією державою іншій.
 Цінності, що передаються на безповоротній основі, коли в обмін на передані ресурси не надходить якогось вартісного еквівалента і, отже, є відпливом (вивезенням) капіталу з-під юрисдикції України. Трансферти поділяються на поточні та капітальні, які, у свою чергу, можуть здійснюватись у натуральній та грошовій формі.
 Переказ іноземної валюти або золота з однієї країни до іншої, грошей з однієї фінансової установи в іншу, банківські операції по зустрічних переказах валют двох або декількох країн. Перенесення банківських операцій з одного на інший рахунок. 
 Кошти, що передаються з державного бюджету до місцевих бюджетів або з місцевих бюджетів вищого рівня до бюджетів нижчого рівня у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій та в інших формах. 
 Переміщення правових норм з одного закону (кодексу) до іншого під час систематизації та кодифікації законодавства.
 Передача права володіння цінними іменними паперами іншій особі. 
 Перехід спортсменів за дотримання певних фінансових угод з однієї команди в іншу.
 Переміщення (переведення, перехід) висококваліфікованих фахівців (учених, акторів, спортсменів та ін.) в інші країни (театри, команди) на певних фінансових умовах. 
 Перенесення знань, умінь, навичок з однієї сфери діяльності в іншу.

Див. також 
 Футбольний трансфер
 Трансфер технологій

Джерела 
 Пєтков С. В. Трансфер норм до чинних комунікативних кодексів // https://web.archive.org/web/20120131081122/http://publicsociety.com.ua/

Література 
 В. І. Серажим. Трансферні операції //

Посилання 
 
 Трансфер, трансферт //Словник фінансово-правових термінів / за заг. ред. д. ю.н., проф. Л. К. Воронової. – 2-е вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта, 2011– 558 с.
 ТРАНСФЕРТ  //Фармацевтична енциклопедія
 ТРАНСФЕРТ  //

Економічна термінологія